Lucas Esteban Ceballos Maiz (3 de enero de 1987; San Juan, Argentina) es un futbolista argentino juega de lateral derecho o izquierdo en Mitre (SdE) de la Primera Nacional.

Clubes

Estadísticas

Referencias

Enlaces externos 

 
 Ficha en BDFA

Futbolistas del Club Sportivo Desamparados
Futbolistas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
Futbolistas del Club Atlético Colón en los años 2010